Алексе́й Па́влович Чапы́гин (5 (17) октября 1870, д. Закумихинская — 21 октября 1937, Ленинград) — русский советский ,  и , автор исторических романов «Разин Степан» (1924—1927), «Гулящие люди» (1930—1937); «Россия второй половины XVII века», рассказов, повестей, пьес.

Биография 
Родился 5 (17) октября 1870 года в крестьянской семье в деревне Закумихинская (по местному — Большой Угол) (ныне Плесецкий район, Архангельская область). Здесь, в прионежской лесной глуши, в бедной крестьянской семье прошло детство писателя. Девятилетним он был принят во второй класс начального Федовского земского училища, но учился всего два года, умерла мать, не стало деда.

В 1883 году Алексей услышал, что в деревне Семеновой крестьяне-охотники налаживают обоз с рябчиками в Петербург, и упросил отца отпустить его в столицу с обозом. Обоз двигался до Питера девятнадцать суток. Так 13-летним подростком он оказался в столице, где работал подмастерьем и маляром. Об этом периоде Чапыгин вспоминал:

Любил читать книги — хозяева их рвали, любил рисовать — били за рисунки, говорили: «Ты дурак! Из тебя ничего не выйдет!» Я хотел быть лучше их и стал лучше, их ругань помогла: пробудила моё самолюбие…

В столице Алексей Павлович активно посещает собрания символистов. 

После революции сотрудничал с А. В. Луначарским, М. Горьким, писал в ряд пролеткультовских изданий.

Первые рассказы, посвящённые рабочему быту, опубликованы в 1903 году (очерк «Зрячие»). Другая тема рассказов Чапыгина — таёжная природа Поонежья (повести «Белый скит» (1912), «На Лебяжьих озёрах» (1918), «Жизнь моя» (1929), рассказы «Лободыры» (1923), «Белая равнина» (1924), «Перед снегом» (1925)). Последние произведения посвящены теме освободительного движения — исторический роман «Разин Степан» (1924–1927), в котором писатель освещает крестьянскую войну под предводительством С. Т. Разина, и авантюрный роман «Гулящие люди».

Написал несколько пьес, работал в кино — является автором текста первого отечественного звукового фильма (1931) «Златые горы» («Счастливая улица»).

Во многих своих произведениях как изобразительное средство широко использовал поморский говор.

Алексей Чапыгин владел изысканным и самобытным литературным стилем:

Летит чайка — белый воздушный парус; за чайкой по откосу мотается её тень и тоже летит, чуть-чуть отставая от поздней одинокой чайки.

В 1934 году принят в СП СССР.Высокую оценку его творчеству дал Николай Тихонов:

Из глухих, тёмных северных лесов пришёл крестьянин Алексей Чапыгин и принёс с собой правду о русском народе и веру в него.

Максим Горький в 1935 году писал Чапыгину:

Мне так хочется сказать, что очень люблю и высоко ценю Вас, мастера литературы, для которого искусство всегда было выше всяких выгод и удобств, люблю за Вашу любовь к литературе, за северное сияние Вашего таланта.

Скончался 21 октября 1937 года. Похоронен в Ленинграде на Никольском кладбище; в 1956 году прах перенесён на Литераторские мостки.

Память 
Алексея Чапыгина упоминает Сергей Есенин в стихотворении «О Русь, взмахни крылами…» (1917): «И сродник наш, Чапыгин, Певуч, как снег и дол».

В честь писателя названа улица в Санкт-Петербурге ().

Также в честь Алексея Чапыгина названы улица в посёлке Плесецк и на родине писателя, в селе Федово.

Сочинения 
 Собрание сочинений в 3-х томах. - М., Терра, 1996
 Избранные произведения. — Л., 1935.
 Собрание сочинений в 5-ти томах. — Л., Художественная литература, 1967—1969.
 Собрание сочинений тт. 1-7. М.-Л., ГИЗ, 1928.
 Рассказы и повести. — М., 1983.
 Белый скит. — М., 1986.
Собрание сочинений в пяти томах. - М., Книжный Клуб Книговек, 2011

Примечания

Литература 
 Артюхов П. Л. А. П. Чапыгин. — Архангельск, 1955.

Ссылки 
 Биография писателя на сайте Центра развития русского языка
 Фотографии могилы писателя на Литераторских мостках

Авторы исторических романов
Члены Союза писателей СССР
Русские писатели XX века
Похороненные на Литераторских мостках
Перезахороненные с Никольского кладбища Александро-Невской лавры